Сегунда Дивизион 1935/1936 — 8-й розыгрыш в истории Сегунды.

В этом сезоне приняло участие 24 команды, которые были распределены на три группы на восемь команд. Две команды, занявшие первые и вторые места, проходят в специальный чемпионский раунд, чтобы продолжить борьбу за повышение. Последняя команда с каждой группы выбывает в чемпионат рангом ниже.

Турнир выиграл клуб «Сельта», который заработал автоматическое повышение в Примеру на следующий сезон. Также в высший дивизион получила путевку «Сарагоса», занявшая второе место.

По итогам сезона в дивизион рангом ниже вылетели «Насьональ де Мадрид», «Унион (Виго)», «Юпитер».

Группа I

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: BDFutbol 

Цвета: Зелёный — победа хозяев; Жёлтый — ничья; Розовый — победа гостей.

Группа II

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: BDFutbol 

Цвета: Зелёный — победа хозяев; Жёлтый — ничья; Розовый — победа гостей.

Группа III

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Чемпионская группа

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги и Сегунды 

1935/1936
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1935 году
Спорт в Испании в 1936 году